Becerril hace referencia a varios artículos:

Cría macho de la vaca
 Becerril, como algo relativo al becerro: Bos primigenius taurus;

Lugares 

 En Colombia:

 Becerril, municipio ubicado en el departamento del Cesar.

 En España:

 Becerril (Salamanca), localidad del municipio de Espadaña, en la provincia de Salamanca.
 Becerril (Segovia), localidad del municipio de Riaza, en la provincia de Segovia.
 Becerril (Las Palmas), localidad del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria.
 Becerril de Campos, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Becerril de la Sierra, localidad y municipio de la Comunidad de Madrid.
 Becerril del Carpio, localidad del municipio de Alar del Rey, en la provincia de Palencia.

Personajes 
 Soledad Becerril (1944-), política española;
 Carlos Alberto Becerril (1958-), periodista y escritor mexicano;